ÖFV steht für:

 Österreichischer Fechtverband
 Österreichischer Futsal Verband
 Österreichischer Fußball-Verband (1904–1926), heute Österreichischer Fußball-Bund

OFV